Ляхово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ляхово — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Ляхово — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Ляхово — деревня в Слуцком районе Минской области.

Болгария 
 Ляхово — село в Добричской области.
 Ляхово — село в Пазарджикской области.

Польша 
 Ляхово — деревня в Подляском воеводстве.

Россия 
 Ляхово — деревня в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Ляхово — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Ляхово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Ляхово — село в городском округе Домодедово Московской области.
 Ляхово — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Ляхово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Ляхово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Ляхово — посёлок в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Ляхово — деревня в составе города Нижний Новгород Нижегородской области.
 Ляхово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Ляхово — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Ляхово — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Ляхово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Ляхово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Ляхово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Ляхово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Ляхово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Ляхово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Ляхово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Ляхово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Ляхово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 

Ляхово — до 1946 г. название села Воробьёвка в Добровеличковском районе Кировоградской области.
Ляхово — до 1945 г. название села Савранское в Балтском районе Одесской области.
Ляхово — до 1945 г. название села Привольное в Великомихайловском районе Одесской области.